Пипия (, ) — грузинская и абхазская фамилия. Известные носители:
 
 Пипия, Георгий Владимирович (1926—2001) — генерал-майор КГБ.
 Пипия, Лаша  Гудаевич (1975—2021) — российский дзюдоист.
 Пипия, Акакий Валерьянович (род.1997) — Император.